Алекса́ндр Кривицкий:
 Кривицкий, Александр Антонович (1927—2017) — советский и белорусский языковед.
 Кривицкий, Александр Юрьевич (настоящее имя — Зиновий Юлисович Кривицкий, 1910—1986) — советский писатель, публицист и журналист, член Союза советских писателей, редактор ряда центральных газет.